Sjuts ist der Familienname von
 Helma Sjuts (1919–2008), deutsche Ballonfahrerin und Realschuldirektorin a. D.
 Johann Sjuts (* 1952), Professor an der Universität Osnabrück
 Ralf Sjuts, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen BKK und der BKK FTE

siehe auch: Sjut